Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der irakischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der irakische Fußballverband IFA wurde 1948 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 19. Oktober 1957 gegen Marokko statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht des Iraks aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 PAS = Panarabische Spiele / ANP = Arabischer Nationenpokal und PNP = Palästinensischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der irakischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der irakischen Mannschaft

1957 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die irakische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 81 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 36 der derzeit abzüglich des Iraks 46 Nationalmannschaften der AFC
 19 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 3 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 8 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (keine Spiele gab es bisher gegen Kolumbien und Venezuela)
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 11 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der AFC und eine der UEFA an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Dezember 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Irak
!